Кори́нн "Ко́ри" Ба́ртел (, в замужестве Кори́нн "Ко́ри" Мо́ррис, ; ) — канадская кёрлингистка, первый женской команды Канады на .

Достижения 
 : серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2009).
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2010), бронза (2008, 2009).
 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство () на чемпионате Канады среди женщин: .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончила Оттавский университет.

В 2010 вышла замуж за кёрлингиста Шона Морриса (), чемпиона мира среди юниоров  года.

Примечания

Ссылки 
 Кори Моррис - статистика - Curling Canada stats archive
 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Родившиеся в Саскачеване
Кёрлингисты Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Оттавского университета